Комсомольский — посёлок в Фировском районе Тверской области. Входит в состав Рождественского сельского поселения.

Находится в 22 километрах к северу от районного центра посёлка Фирово, на реке Шлина.

Населения по переписи 2010 года 167 человек.

В посёлке имеется деревообрабатывающий завод, клуб, библиотека, медпункт, отделение связи, магазин.

История 
По данным 1997 года 515 жителей в 225-и хозяйствах.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Фировского района